Александр Павлович Поборчий (; ) — советский строитель, Герой Социалистического Труда (1958).

Биография 
Родился 20 октября 1908 года на территории нынешней Донецкой области.

Обучался в школе фабрично-заводского обучения в Луганске (1920—1923).

Работал слесарем на заводах в Луганске и Жданове (ныне Мариуполь), затем — мастером, прорабом, старшим прорабом в тресте «Домнастрой» в Жданове. Во время работы в Мариуполе жил в доме по улице Энгельса, который существует до сих пор.

В 1934—1938 годах продолжил своё образование во Всеукраинском заочном институте технического образования в Харькове. Затем был начальником строительства мартеновского цеха на заводе «Азовсталь» (1939—1941), управляющим трестом «Азовстальстрой».

В июне 1941 года — уполномоченный «Наркомстроя» по эвакуации Криворожского металлургического завода на Урал. Трудился в тресте «Тагилстрой» (Нижний Тагил) в должности заместителя главного инженера.

С сентября 1943 года возглавил восстановление металлургического завода «Азовсталь». В 1946—1953 годах — управляющий трестами «Запорожстрой» и «Криворожстрой». В 1953—1967 годах — начальник комбината «Кривбасстрой».

В 1967—1976 годах — заместитель министра строительства предприятий тяжёлой индустрии Украинской ССР.

Занимался общественной деятельностью. Избирался депутатом Верховного Совета УССР 2—5 созывов (1947—1963). Был членом КПСС, на XVI, XVII и XVIII съездах КП Украины выбирался в члены Центрального комитета.

В 1976 году вышел на пенсию, персональный пенсионер союзного значения.

Умер 24 апреля 1984 года в Киеве, похоронен на Байковом кладбище.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (09.08.1958);
 дважды Орден Ленина (17.01.1950; 09.08.1958);
 пять раз Орден Трудового Красного Знамени (07.06.1947, 23.01.1948, 25.05.1953, 11.08.1966, 25.08.1971);
 Орден «Знак Почёта» (09.01.1943);
 Заслуженный строитель Украинской ССР (1965);
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета УССР.

Память 
 Имя на Стеле Героев в Кривом Роге.

Примечания

Источники 
 Поборчий Александр Павлович // Твоя, Мариуполь, слава! / Биографический справочник. Составители: Н. Н. Рябченко, В. П. Джувага / Мариуполь: Клуб путешественников, 2004. — 175 с.

Ссылки 
 
 Поборчий Александр Павлович. 

Члены ЦК КП Украины
Похороненные на Байковом кладбище
Руководители предприятий Кривого Рога
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Заместители министров Украинской ССР
Персональные пенсионеры союзного значения
Персоналии:Криворожстрой